Happy Valley steht für: 

 Happy Valley – In einer kleinen Stadt, britische Fernsehserie (seit 2014)
 The Happy Valley, britischer Film der BBC, 1987
 Happy Valley (Guangzhou), Einkaufszentrum in China
 Happy Valley (Peking), Freizeitpark in Chaoyang, China
 Happy Valley (Chengdu), Freizeitpark in Jinniu, China
 Happy Valley (Chongqing), Freizeitpark in Yubei, China
 Happy Valley (Shanghai), Freizeitpark in Songjiang, China
 Happy Valley (Shenzhen), Freizeitpark in Nanshan, China
 Happy Valley (Tianjin), Freizeitpark in Dongli, China
 Happy Valley (Wuhan), Freizeitpark in Hongshan, China
 Happy Valley AA, Fußballclub in Hongkong

Happy Valley ist der Name folgender Orte

in Antarktika:
 Happy Valley (Antarktika), Tal im Ellsworthland

in Kanada:
 Happy Valley (Greater Sudbury, Ontario)
 Happy Valley (York Regional Municipality, Ontario)
 Happy Valley (British Columbia), in Greater Victoria
 Happy Valley-Goose Bay in Newfoundland and Labrador

in den Vereinigten Staaten:
 Happy Valley (Alaska)
 Happy Valley (Plumas County, Kalifornien) 
 Happy Valley (Shasta County, Kalifornien) 
 Happy Valley (Los Angeles)
 Happy Valley (North Carolina)
 Happy Valley (Oregon)
 Happy Valley (Blount County), Tennessee
 Happy Valley (Oak Ridge), Tennessee
 Happy Valley (Texas)
 Happy Valley (Bellingham), Wohngebiet in Washington

in anderen Staaten:
 Happy Valley (Fraser Island), Australien
 Happy Valley (South Australia), Australien
 Happy Valley (Hongkong), China
 Happy Valley (Kenia), Kenia
 Happy Valley (Auckland), Neuseeland
 Happy Valley (Southland), Neuseeland
 Happy Valley (Garten), Garten in Orkney, Schottland
 Happy Valley (Vietnam), Vietnam

als Spitzname:
 State College (Pennsylvania) und Umfeld
 Utah County (Utah)
 Pioneer Valley in Massachusetts
 Sequim (Washington)
 Flugplatz Hoppstädten-Weiersbach während der Nutzung durch die U.S. Army